Midland League 1891–92 var den tredje sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle. Staveley FC trak sig imidlertid i løbet af turneringen, og resultaterne af holdets kampe blev annulleret. Turneringen blev vundet af Rotherham Town FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892